Saint-Marc (Namen), een deelgemeente van de stad Namen
Saint-Marc (arrondissement), een arrondissement in Haïti
Saint-Marc (Haïti), een stad in Haïti
Saint-Marc (broederschap)

 Saint-Marc (Cantal)
ook:
 Boisleux-Saint-Marc, Pas-de-Calais
 Saint-Marc-à-Frongier, Creuse
 Saint-Marc-à-Loubaud, Creuse
 Saint-Marc-du-Cor, Loir-et-Cher
 Saint-Marc-Jaumegarde, Bouches-du-Rhône
 Saint-Marc-le-Blanc, Ille-et-Vilaine
 Saint-Marc-sur-Couesnon, Ille-et-Vilaine
 Saint-Marc-sur-Seine, Côte-d'Or
 Saint-Marc-sur-Mer, Loire-Atlantique

Zie ook
 Marcus (evangelist), met wie veelal Sint Marcus bedoeld wordt